El Huizachal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Huisachal, Tamaulipas, Matamoros, 
 El Huizachal, San Miguel de Allende, 
 El Huizachal, Hidalgo, Chapantongo, 
 El Huizachal, Villagrán, 
 El Huizachal, Dolores Hidalgo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar